Сијера Верде има више значења:

 Сијера Верде (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сијера Верде (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику